Сент-Жемм () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 145 км на південний захід від Парижа, 50 км на захід від Орлеана, 23 км на північ від Блуа.

Історія 

1 січня 2017 року Сент-Жемм, Беньо, Бовільє i Ук було об'єднано в новий муніципалітет Ук-Ла-Нувель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Жемм на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Жемм на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Жемм на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Жемм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Жемм на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер